Блекур може да се односи на:

 Блекур (Горња Марна), насељено место у Француској, у департману Горња Марна
 Блекур (Север), насељено место у Француској, у департману Север